Ковалевка, Ковалёвка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Ковалёвка — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Ковалевка — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Ковалевка — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Ковалёвка — село в Бурабайском районе Акмолинской области, упразднено в 2007 году.
 Ковалёвка — село в Сарыкольском районе Костанайской области, упразднено в 2017 году.
 Ковалёвка — село в Успенском районе Павлодарской области.

Россия 
 Ковалёвка — деревня в Куюргазинском районе Башкортостана.
 Ковалёвка — село в Октябрьском районе Волгоградской области.
 Ковалёвка — посёлок в Крыловском районе Краснодарского края.
Ковалёвка — исчезнувшее село в Раздольненском районе Крыма.
 Ковалевка — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Ковалёвка — посёлок в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Ковалёвка — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Ковалёвка — посёлок в Аксайском районе Ростовской области.
 Ковалевка — село в Самойловском районе Саратовской области.
 Ковалевка — деревня в Турковском районе Саратовской области.
 Ковалевка — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Ковалевка — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Ковалевка — деревня в Кимовском районе Тульской области.

Украина 
 Ковалевка — село в Немировском районе Винницкой области.
 Ковалевка — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Ковалёвка — село в Олевском районе Житомирской области.
 Ковалёвка — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области.
 Ковалёвка — село в Васильковском районе Киевской области.
 Ковалевка — село в Иванковском районе Киевской области.
 Ковалёвка — село в Голованевском районе Кировоградской области.
 Ковалёвка — село в Маловисковском районе Кировоградской области.
 Ковалёвка — село в Новоукраинском районе Кировоградской области.
 Ковалевка — село в Сватовском районе Луганской области.
 Ковалевка — село в Врадиевском районе Николаевской области.
 Ковалевка — село в Еланецком районе Николаевской области.
 Ковалевка — село в Николаевском районе Николаевской области.
 Ковалёвка — село в Беляевском районе Одесской области.
 Ковалевка — село в Кременчугском районе Полтавской области.
 Ковалевка — село в Полтавском районе Полтавской области.
 Ковалёвка — село в Шишацком районе Полтавской области.
 Ковалевка — село в Монастырисском районе Тернопольской области.
 Ковалевка — село в Барвенковском районе Харьковской области.
 Ковалевка — село в Краснокутском районе Харьковской области.
 Ковалевка — село в Купянском районе Харьковской области.
 Ковалёвка — село в Городокском районе Хмельницкой области.
 Ковалевка — село в Драбовском районе Черкасской области.
Ковалёвка — до 1927 года название села Першотравневое в Двуречанском районе Харьковской области.

См. также 
 Верхняя Ковалёвка
 Нижняя Ковалёвка
 Ковалев
 Ковалево
 Ковалевский
 Ковалевское